Vori ist

 der Name einer griechischen Siedlung auf Kreta, siehe Vori (Tymbaki)
 der Name eines kroatischen Handballspielers, siehe Igor Vori

Die Abkürzung VORI steht für

 Voriconazol, ein Arzneistoff zur Behandlung von schweren Pilzinfektionen

VORI